Хатсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Хатсон, Джордж (1889—1914) — британский легкоатлет, который на олимпийских играх 1912 года выиграл бронзовую медаль на дистанции 5000 метров. 
 Хатсон, Трейси — американская актриса.
 Хатсон, Шон (род. 1958) — британский писатель, известный своими романами ужасов и темными городскими триллерами.